Murr steht für:
 Murr (Comic), Debütcomic von Josephine Mark
 Murr (Fluss), Nebenfluss des Neckars in Baden-Württemberg
 Murr (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Murr (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern

Murr ist der Familienname folgender Personen:	
 Christoph Gottlieb von Murr (1733–1811), deutscher Jurist und Gelehrter 
 Elias Murr (* 1962), libanesischer Politiker
 Ferdinand Murr (1912–1978), estnischer Fußballspieler
 Franz Murr (1887–1964), deutscher Maler und naturwissenschaftlicher Illustrator 
 Georges El-Murr (1930–2017), libanesischer Geistlicher, Erzbischof von Petra und Philadelphia
 Josef Murr (1864–1932), österreichischer klassischer Philologe und Botaniker
 Karl Borromäus Murr (* 1966), deutscher Historiker, Philosoph und Museologe
 Leonhard Murr (1896–1967), deutscher Politiker (FDP)
 Michel Murr (1932–2021), libanesischer Politiker und Geschäftsmann
 Naeem Murr (* 1965), britisch-libanesischer Schriftsteller

 Vinzenz Murr († 1949), deutscher Unternehmer, siehe Vinzenzmurr
 Wilhelm Murr (1888–1945), deutscher Politiker (NSDAP)

Murr ist der Name folgender fiktiver Figuren:

 Kater Murr, Hauptfigur in E.T.A. Hoffmanns Roman Lebens-Ansichten des Katers Murr
 Kater Murr, Kater in den Büchern des Igels Mecki 
 Kater Murr, Kater in den Kinderbüchern und der TV-Serie Kleine Prinzessin

MURR steht für:
 University of Missouri Research Reactor, Forschungsreaktor der University of Missouri

MU-RR steht für:
 , ISO-3166-2-Code des Distriktes auf Mauritius

Siehe auch:
 Mur
 Murrbach, rechter Zufluss des Höllbachs (zum Hammermühlbach, zum Kollbach) in Mietraching, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern

MURR